Лисоня — гора біля міста Бережани.
 Лисоня — аматорський футбольний клуб з міста Бережани.
 «Лисоня» — воєнна округа Української повстанської армії.
 «Лисоня» — громадсько-добродійна організація, структурний підрозділ Всеукраїнського братства ОУН-УПА імені генерала Р. Шухевича (Тараса Чупринки).

Бережани